Die DDR-Nachwuchsoberliga 1982/83 war die 7. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball, welche am 21. August 1982 begann und am 28. Mai 1983 endete. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Clubs oder Betriebssportgemeinschaften, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Mit Abschluss des 26. Spieltags wurde Dynamo Dresden Meister und wurde dennoch, wie alle anderen 13 Teams auch, für die Folgesaison der Bezirksliga zugeordnet. Grund hierfür war die Einstellung des Spielbetriebs der Nachwuchsoberliga. Im Jahr 1989 schließlich erfolgte eine Neuauflage dieser Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

DDR-Nachwuchsoberliga Meister

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1982/83

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982/83
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball